Strüning ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Eberhard Strüning (1896–1986), deutscher Maler, Grafiker und Pastellzeichner
 Ulrike Hauröder-Strüning (* 1956), deutsche Geologin und Präsidentin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)
 Wilhelm Strüning (1857–1937), deutscher Hutmacher und Landtagsabgeordneter im Freistaat Waldeck